

Geografia 
 Diari – città della prefettura di Labé (Guinea)

Letteratura 
 Diari – opera di Enrico Castelli Gattinara di Zubiena
 Diari – opera di Benjamin Constant
 Diari – opera di Franz Kafka
 Diari – opera di Pietro Nenni
 Diari – opera di Vaslav Nijinsky
 Diari – opera di Arthur Schnitzler
 Diari – opera di Lev Tolstoj
 Diari – opera di Joseph Goebbels
 Diari – autobiografia di Fernanda Pivano
 Diari (Journals) – selezione di appunti cartacei di Kurt Cobain pubblicati come libro nel 2002

Pagine correlate
Diary
Diario (disambigua)